Грамбов:

 Грамбов — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Грамбов — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.